Родулфо Фигероа има више значења:

 Родулфо Фигероа (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Родулфо Фигероа (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику